Miejscowości w USA:
 Groton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Groton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Groton – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Groton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Groton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Groton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Groton – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Groton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Groton – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Gminy w USA:
 Groton (ang. Groton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Groton (ang. Groton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Groton (ang. Groton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Groton (ang. Groton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins
 Groton (ang. Groton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Groton (ang. Groton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Groton (ang. Groton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
Inne:
 Groton – baza i stocznia marynarki wojennej USA w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
W Wielkiej Brytanii:
 Groton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)